Contea di Biru – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Biru – comune della contea di Biru
Biru – città in Etiopia Il Biru è stato creato dalla Nana